Cattedrale di Nostra Signora di Fátima – cattedrale di Benguela
 Cattedrale di Nostra Signora di Fátima – cattedrale di Karaganda
 Cattedrale di Nostra Signora di Fátima – cattedrale di Menongue
 Cattedrale di Nostra Signora di Fátima – cattedrale di Nampula
 Chiesa della Madonna di Fátima – chiesa di Roma
 Chiesa della Madonna di Fátima – chiesa di Vigevano
 Chiesa di Nostra Signora di Fátima – chiesa di New York
 Oratorio della Madonna di Fátima – chiesa di Chiasso
 Santuario di Fátima – santuario a Ourém
 Santuario di Nostra Signora di Fátima – santuario a Sant'Ambrogio di Torino
 Santuario di Nostra Signora di Fátima a San Vittorino – santuario a Roma

Pagine correlate 
 Cattedrale di Nostra Signora di Fátima